Немержа  — название населённых пунктов в Белоруссии:

 Немержа — деревня в Дрогичинском районе Брестской области.
 Немержа — деревня в Свислочском районе Гродненской области.